

Geografia 
Azerbaigian
Soru, comune del distretto di Lerik

Persone
Raffaele Soru, militare italiano caduto nell'eccidio di Kindu
Renato Soru, politico italiano